Шпагино — населённый пункт (тип: станция) в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр Шпагинского сельсовета.

География 
Расположен в северо-восточной части края, при станции Шпагино.
 Климат
континентальный. Средняя температура января −17,7 °C, июля +19,2 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 450 мм.

История 
Посёлок возглавляет муниципальное образование «Шпагинский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2007 года.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % от 508 жителей.

Инфраструктура 
Фельдшерско-акушерский пункт

Путевое хозяйство Западно-Сибирской железной дороги.

Транспорт 
Станция доступна автомобильным и железнодорожным транспортом.

Станция Шпагино связывает пристанционный посёлок с Барнаулом, Заринском и Новокузнецком.

Посёлок при станции доступен по дороге общего пользования межмуниципального значения «подъезд к ст. Шпагино» (идентификационный номер 01 ОП РЗ 01Н-1303) протяженностью 9,052 км.

Примечания 

Населённые пункты Заринского района